Tusson,  est une commune du sud-ouest de la France.
 Le Tusson est une rivière française qui coule dans le département de la Sarthe.

Homonymie
Homonymie de patronyme